Мэлоун () — фамилия. Произошла от ирландского Maël Eoin, служащий или ученик святого Иоанна.

Персоналии 
 Мэлоун, Джена (род. 1984) — американская актриса, музыкант и фотограф.
 Мэлоун, Джефф (род. 1961) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Мэлоун, Джозеф (1833—1883) — капитан английской армии, кавалер Креста Виктории.
 Мэлоун, Джордан (род. 1984) — американский шорт-трекист, призёр Олимпийских игр.
 Мэлоун, Дороти (1925—2018) — американская актриса, обладательница премии «Оскар» в 1957 году.
 Мэлоун, Карл (род. 1963) — американский баскетболист по прозвищу «Почтальон».
 Мэлоун, Кейси (род. 1977) — американский легкоатлет, метатель диска.
 Мэлоун, Майкл (род. 1971) — американский профессиональный баскетбольный тренер.
 Мэлоун, Мозес (1955—2015) — американский баскетболист.
 Мэлоун, Райан (род. 1979) — американский хоккеист, нападающий.
 Мэлоун, Рид (род. 1995) — американский пловец, специализирующийся в плавание кролем.
 Мэлоун, Роберт (род. 1959) — американский биохимик, врач, архитектор мРНК-вакцин.

Персонажи 
 Багси Мэлоун — персонаж одноимённого английского мюзикла-пародии на тему гангстерского Чикаго 1930-х годов.
 Частный детектив Мэлоун — персонаж американского детективного боевика «Устрой им ад, Мэлоун».
 Ричард Мэлоун — персонаж американского романа Уильяма П. Уингейта и снятого по нему фильма «Мэлоун».
 Кевин Мэлоун — один из бухгалтеров компании Dunder Mifflin из телесериала «Офис».
 Рита Мэлоун — крыса, главный персонаж из мультфильма «Смывайся!». 
 Руби Мэлоун — персонаж компьютерной игры Wet.
 Стэлла Мелоун — персонаж американского сериала «Братья Джонас».
 Эдвард Мэлоун — персонаж романа «Затерянный мир», репортёр Daily Gazette.

См. также 
 Малоун, Йосеф (1905—1972) — чехословацкий футболист
 «Молли Малоун» — ирландская песня

Примечания